Sandafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Sandafell (kulle i Island, Suðurland), 
 Sandafell (kulle i Island, Västfjordarna), 

Robotskapade Islandförgreningar